Алифа́нов — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Алифанов, Василий Алексеевич (1924—1977) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Алифанов, Владимир Рудольфович — палеонтолог ПИН РАН.
 Алифанов, Николай Григорьевич (1912—1986) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Алифанов, Олег Михайлович (род. 1941) — специалист в области теории проектирования и тепловой защиты летательных аппаратов, член-корреспондент РАН (2000).

Населённый пункт 
 Алифанов — хутор в Тацинском районе Ростовской области России.